Алекса Матић је име и презиме следећих људи:

  (1996), српски фудбалер
 Алекса Матић (2002), српски фудбалер